Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro, plus connu sous le nom de Sandro (né le  à Riachinho, Brésil) est un footballeur brésilien, qui occupe le poste de milieu défensif, il est connu pour sa capacité de conservation de balle et pour sa facilité à trouver ses partenaires. Il joue actuellement pour le Goiás Esporte Clube.

Biographie

Carrière en club

Sélection

Statistiques

Palmarès

En club 
  SC Internacional
 Championnat du Rio Grande do Sul
 Champion (2) : 2008, 2009
 Copa Libertadores
 Vainqueur (1) : 2010
 Copa Sudamericana
 Vainqueur (1) : 2008

En sélection 
  Brésil -20 ans
 Championnat d'Amérique du Sud des -20 ans
 Vainqueur (1) : 2009

  Brésil olympique
 Jeux olympiques d'été
 Finaliste (1) : 2012

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international brésilien
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2012
Médaillé d'argent olympique brésilien
Joueur du Sport Club Internacional
Joueur du Tottenham Hotspur FC
Joueur du Queens Park Rangers FC
Joueur du West Bromwich Albion FC
Joueur de l'Antalyaspor
Joueur du Benevento Calcio
Joueur du Genoa CFC
Naissance en mars 1989